LLC kan syfta på: 

 LLC – en amerikansk gren av den læstadianska väckelserörelsen, Laestadian Lutheran Church
 LLC – länkkontroll i OSI-modellens lager 2, Logical Link Control
 LLC – en bolagsform i USA, se Limited Liability Company

Akronymer